Unter der Bezeichnung Salzburger Programm versteht man
 ein 1920 verabschiedetes Parteiprogramm der Großdeutschen Volkspartei
 ein 1972 verabschiedetes Parteiprogramm der Österreichischen Volkspartei